Rancul (departement), departement in provincie La Pampa, Argentinië
Rancul (La Pampa), plaats in gelijknamig departement in provincie La Pampa, Argentinië